Faema – già Faema-Guerra, squadra ciclistica attiva dal 1955 al 1962
Flandria-Ça va seul-Sunair o "Faema-Flandria" – squadra ciclistica attiva nel 1963
Faemino-Faema – squadra ciclistica attiva dal 1968 al 1970 (nel 1970 come Faemino-Faema)